Jezero est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Jezero, une localité et une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
Jezero, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Vukosavlje et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Jezero, une localité située dans la municipalité de Čaglin, comitat de Požega-Slavonie ;
Jezero, une localité située dans la municipalité de Plaški, comitat de Karlovac ;
en Serbie
Jezero, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Jezero, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Liqej/Jezero, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Autre 
Sur Mars, Jezero est un cratère d'impact.